Plusieurs églises reconnues basilique mineure par l’Église catholique sont appelées basilique Notre-Dame-de-la-Miséricorde en raison de leur dédicace à Marie sous l’invocation de la Miséricorde :
 la basilique Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Macerata en Italie ;
 la basilique Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Maribor en Slovénie ;
 la basilique Notre-Dame-de-la-Miséricorde de Yarumal en Colombie.

Voir aussi 
  et 
 

~NotreDameMiséricorde
NotreDameMiséricorde